Chmaladse ist der Familienname folgender Personen:

 Lascha Chmaladse (* 1988), georgischer Rugby-Union-Spieler
 Paata Chmaladse (* 1982), georgischer Billardspieler